Vörösmarty Géza (1850–1909) jogász, vasutas, költő. Vörösmarty Mihály unokaöccse
 Vörösmarty Géza (1908–1986) pozsonyi rádiógyári műszaki tisztviselő, publicista